Филлип Беллингем (; род. 24 февраля 1991 года) — австралийский лыжник, участник Олимпийских игр 2014, 2018 и 2022 годов.

В Кубке мира Беллингем дебютировал 14 января 2012 года. За карьеру набрал одно очко в Кубке мира — 13 января 2018 года стал 29-м в спринте в Дрездене. Более успешно выступает в Кубке Австралии и Новой Зеландии, где пять раз побеждал в общем зачёте.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи показал следующие результаты: 15 км классическим стилем — 76-е место, спринт — 55-е место и командный спринт — 21-е место.

За свою карьеру принимал участие в пяти чемпионатах мира (2013, 2015, 2017, 2019, 2021).

Хобби — борьба с крокодилами ().

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sochi2014.com

Лыжники Австралии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года